В 1959/60 годах состоялся 5-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей получил «Реал Мадрид», победивший в финале «Айнтрахт» со счётом 7:3, рекордный счёт финала Кубка европейских чемпионов. Это был пятый подряд Кубок чемпионов, завоёванный «Реалом».

Предварительный раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Дополнительные матчи

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Дополнительный матч

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Лучшие Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1959/60 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1959/60 на сайте RSSSF
 Sports History: «1959/60: Real Madrid demolish Eintracht and win the fifth consecutive European Cup!»

1959
Футбол в Европе в 1959 году
Футбол в Европе в 1960 году